Сан Фабијан има више значења:

 Сан Фабијан, Ранчо ел Косинеро (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фабијан (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику